Yallé peut désigner :
Yallé, une commune rurale située dans le département de Biéha au Burkina Faso.
Yallé, une localité située dans le département de Oula au Burkina Faso.